Polska Organizacja Zbrojna
 Kod lotniska IATA dla Port lotniczy Poznań-Ławica
 Podstawowa Opieka Zdrowotna